

Geografia

Francja 
 Berné – gmina

Niemcy 
 Berne – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wesermarsch
 Berne – rzeka, dopływ Emscher
 Berne – rzeka, dopływ Ollen
 Farmsen-Berne – dzielnica Hamburga

Stany Zjednoczone 
 Berne – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Berne – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany

Szwajcaria 
 Berne – francuska nazwa kantonu Berno
 Berne – francuska nazwa miasta Berno

Osoby 
 Eric Berne – kanadyjski psychiatra
 Tim Berne – amerykański saksofonista

Zobacz też 
 Bärn
 Bern